Даниэ́ль Йебо́а Тетше (; ) — ивуарийский футболист, вратарь клуба ИСКА. Выступал в сборной Кот-д’Ивуара.

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «АСЕК Мимозас». До 2009 года Даниэль Йебоа был вторым вратарём клуба «АСЕК Мимозас», однако вскоре улучшил свои профессиональные навыки и вытеснил из состава основного вратаря клуба Венсана Ангбана.

Международная карьера 
Даниэль Йебоа был в составе молодёжной сборной Кот-д’Ивуара на чемпионат мира по футболу в 2003 году в ОАЭ.

В мае 2010 года главный тренер сборной Кот-д’Ивуар Свен-Ёран Эрикссон включил Йебоа в заявку на чемпионат мира по футболу 2010 в качестве третьего вратаря. Даниэль Йебоа оказался единственным игроком в составе ивуарийской сборной, кто представляет чемпионат Кот-д’Ивуара.

Характеристика 
Отличная реакция, чтение игры, хорошая взаимосвязь с защитниками, классическая остановка мяча — напоминают способности легендарного африканского вратаря Алена Гуамене.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте клуба «АСЕК Мимозас»
 
 

Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Игроки ФК «АСЕК Мимозас»
Игроки ФК «Кретей»
Игроки ФК «Азам»